Ежегодно Ассоциация теннисистов-профессионалов проводит церемонию награждения лучших теннисистов планеты, которые добились выдающихся результатов в различных номинациях.

Игрок года

Лучшая пара года

Тренер года

Прогресс года

Новичок года (с 2013 по 2017 — Завтрашняя звезда)

Возвращение года

Лучший теннисист года по версии болельщиков 
По результатам голосования на сайте ATPWorldTour.com

Награда Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру

Награда Артура Эша «За человечность и благотворительность»

Турнир года

См. также 
 Награды WTA

Ссылки 
 Новость о присуждении призов-2011 на сайте ATP

История тенниса
Спортивные призы и награды